Giuliano De Risi – giornalista italiano
Marco De Risi – doppiatore italiano
Margherita De Risi – doppiatrice italiana